Hornostajiwka  (ukrainisch ) steht für:

 Hornostajiwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson
 Hornostajiwka (Lenine), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine
 Hornostajiwka (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk 
 Hornostajiwka (Ripky), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky
 Rajon Hornostajiwka, Bezirk in der Ukraine